AMN peut faire référence à :
  ;
 Aide majeure à la navigation, un projet de phare géant placé à l'entrée du Rail d'Ouessant, en France, au début des années 1980.

Amn peut faire référence à :
 Amn, une région fictionnelle des Royaumes oubliés.